Ogive, terme d'architecture qui désigne un arc en nervure remplaçant l'arête saillante que produirait la rencontre de deux quartiers ou de deux voûtains.
 Ogive, partie antérieure d'un missile ou d'un obus de forme ogivale.